Антти Лоухисто (; , Виролахти, Кюменлааксо, Финляндия — , ) — финский  и художник-карикатурист. 

Награждён высшей государственной наградой Финляндии — медалью Pro Finlandia (1965). Лауреат Государственной премии Финляндии в области изобразительного искусства (1982).

Биография 
Родился на хуторе. В 1930 году вместе с семьёй переехал в район Выборга, где отец купил ферму. В начале лета 1944 года семье пришлось переехать в Юго-Западную Финляндию.

В 1945—1948 годах обучался в Академии изящных искусств в Хельсинки.

В 1949 году получил 1-ю премию на конкурсе памяти Эйно Лейно. В 1952 году занял 1-е место на конкурсе памятника в честь Героев Раумы.

Член Финской федерации скульпторов (с 1958). Награждён 2-й премией на Государственном художественном конкурсе 1960 года.

Участник многих международных выставок с 1957 года. В 1961 г. участвовал в международной выставке скульптуры в музее Родена в Париже. Всего у него состоялось 50 выставок в Финляндии и 25 за рубежом.

В том же году награждён 3-й премией на Государственном художественном конкурсе.

В 1965 году стал обладателем медали Pro Finlandia.

Творчество 
Больше всего известен своими скульптурами, многие из которых представляют собой маленькие игривые статуи людей, фигуры животных из камня, дерева и бронзы.

Автор ряда памятников, в том числе:
 Памятник карельскому народу на Маарском кладбище в Турку (1967).
 Статуя дружбы между Ленинградом и Турку (1969).
 Памятник Независимости в Турку (1977).
 Памятник павшим в Карелии.

Десятки скульптур Антти Лоухисто ныне находятся в различных музейных коллекциях Финляндии.

Ссылки 
 Биография
 Louhisto, Antti

Выпускники Академии изящных искусств (Хельсинки)
Награждённые медалью Pro Finlandia
художники Финляндии
Художники по алфавиту
Художники XX века
Художники-карикатуристы Финляндии
Лауреаты государственных премий